The Enchanted Island – film del 1927 diretto da William G. Crosby
The Enchanted Island – cortometraggio del 2009 diretto da Noel Kearns